Хийли Хийлесмаа (, род. 24 декабря 1966 года в Хельсинки) — финский рок-музыкант и музыкальный продюсер. Работал с The 69 Eyes, Theatre of Tragedy, Apocalyptica, HIM, Amorphis, Lordi, Moonspell, Negative, Sentenced, Ruoska, Teräsbetoni и другими группами. Заявлял о намерениях поработать с русскими группами.

Ранее был барабанщиком в группах Road Crew и KYPCK и клавишником в Itä-Saksa. В настоящее время является вокалистом группы The Skreppers.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Рок-музыканты Финляндии
Музыкальные продюсеры Финляндии